Быковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Быковичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Быковичи — деревня в Березинском районе Минской области.
 Быковичи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Быковичи — село в Жуковском районе Брянской области.